Майна () — внутристрочный предписной диакритический знак тайской, лаосской и кхмерской письменности, пишется перед согласной буквой. В тайском и лаосском участвует в обозначении 12 из 28 тайских гласных звуков и дифтонгов. Двойной майна называется майнасонруп (). 
  — ке
  — ке
  — ке
  — кау
  — ко
  — кын
  — киа
  — киа
  — кыа
  — кыа
  — кэ
  — кэ

Кхмерская майна
В кхмерском языке майна участвует в обозначении восьми гласных звуков и дифтонгов.

Литература 
 Тайско-русский словарь. Морев Л. Н. Москва 1964

Тайско-кхмерские знаки
Диакритические знаки